Al-Khazin ist der Name von:
 Al-Chāzin (1279–1341), schiitischer Koran-Exeget
 Abu Ja'far al-Khazin, persischer Mathematiker des 10. Jahrhunderts